PB, Pb eller pb kan syfta på:

 PB – en multipel av byte, se Petabyte
 Pb – en multipel av bit, se Petabit 
 Pb – kemiskt tecken för grundämnet bly
 PB – lokalt namn på Pacific Beach, San Diego, Kalifornien
 PB – maximalt resultat, oftast inom fysisk träning, se Personbästa
 PB - personligt brev (inom rekrytering)
 PB – en militär befälskategori, se Plutonsbefäl
 PB – förkorning för en militär indelning, se Pansarbrigad
 P&B – Pettersson och Bendel, film från 1983, se P&B